Третья партия — многозначный термин:

 Третья партия (Июльская монархия) — во Франции июльской монархии одна из трёх партий парламентского большинства.
 Третья партия (Вторая империя) — во Франции второй империи одна из партий законодательного корпуса при Наполеоне III.